Shagang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shagang (köping), Guangdong, 
 Shagang (köpinghuvudort i Kina, Hubei), Guangdong, 
 Shagang (köpinghuvudort i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar